Дми́трий Марты́нов:
 Мартынов, Дмитрий Дмитриевич (1915—2007) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Дмитрий Евгеньевич (род. 1980) — российский историк, синолог. Доктор исторических наук, профессор.
 Мартынов, Дмитрий Мартынович (XVIII век) — наказной атаман Войска Донского.
 Мартынов, Дмитрий Михайлович (1759—1809) — предводитель дворянства Тамбовской губернии.
 Мартынов, Дмитрий Никифорович (1826—1889) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Мартынов, Дмитрий Николаевич (1850 — после 1917) — русский государственный деятель, Екатеринославский и Варшавский губернатор.
 Мартынов, Дмитрий Павлович (1856—1900) — русский деятель народного образования, автор учебных и методических пособий.
 Мартынов, Дмитрий Яковлевич (1906—1989) — советский астрофизик и педагог.